Aigrette (franz.: „Reiherbusch“, „Silberreiher“) steht für:

 Aigrette (Mode), ein Kopfschmuck aus Reiherfedern
 einen auf Helmen verwendeten Federbusch
 ein kleines Federbüschel am Kopf von Reihern und anderen Vogelarten
 mehrere Inseln haben den Namen Île aux Aigrettes
 ein französisches U-Boot und die gleichnamige Schiffsklasse aus dem Ersten Weltkrieg, siehe Aigrette-Klasse